Франкур може да се односи на:

 Франкур (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Франкур (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале